

Urodzili się 
 Alkuin – uczony mnich anglosaski

Zmarli 
 25 maja - Beda Venerabilis (Beda Czcigodny), mnich, teolog i historyk anglosaski.

735